salina – miejsce pozyskiwania soli
 Salina – wyspa w archipelagu Wysp Liparyjskich, we Włoszech
 Salina – miejscowość w obwodzie lwowskim Ukrainy
 Fabrizio Corbera, książę Salina – postać fikcyjna

Miejscowości w USA:
 Salina – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Salina – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Salina – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes
 Salina – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sevier
Gminy w USA:
 Salina (ang. Salina Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Salina (ang. Salina Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga